Dominique Rousset, née le , est une journaliste, écrivaine et productrice de radio française.

Biographie 

Depuis 2017, Dominique Rousset anime notamment l'émission Matières à penser (en alternance avec Patrick Boucheron, Antoine Garapon, René Frydman et Frédéric Worms) les soirs de semaine sur France Culture.

De 1998 à 2017, elle animait les émissions L'Économie en questions et Les Carnets de l'économie sur France Culture.

Précédemment, elle animait l'émission Le Rendez-vous des politiques.

Depuis le , elle anime également l'émission Nos Géographies tous les jeudis soir de  à  sur France Culture.

Publication 
 Floran Augagneur et Dominique Rousset, Révolutions invisibles : 40 récits pour comprendre le monde qui vient, Les Liens qui Libèrent, 2015

Notes et références

Liens externes 
 

Scénariste français
Journaliste française du XXIe siècle
Personnalité féminine française de la radio
Animatrice sur France Culture
Spécialiste de politique à la radio
Spécialiste d'économie à la radio
Lieu de naissance inconnu
Naissance en mars 1950